Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1982 проходили з 24 травня по 6 червня 1982 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Мартіна Навратілова і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши Розмарі Касалс і Венді Тернбулл з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (2 коло)
 Розалін Феербенк /  Таня Гартфорд (3 коло)
 Леслі Аллен /  Міма Яушовец (2 коло)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1982 у жіночому тенісі